Макурия:

 Макурия — древнее царство на территории современного Северного Судана и Южного Египта.
 Макурия — коммуна во Французской Гвиане, заморском департаменте Франции, расположена недалеко от столицы Кайенны.
 «Макурия» — гвианский футбольный клуб, чемпион страны в сезоне 2006/07.